Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par le FC Lourdes.

Phase de qualification 

L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les demi-finales suivantes : Lourdes (15 points) contre Béziers (17) et Perpignan (15) contre Toulouse (16).

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1955-1956
Rugby à XV en 1955
Rugby à XV en 1956
Sport en France en 1955
Sport en France en 1956